Chone bezeichnet:

 Chone (Ecuador), Stadt in der Provinz Manabí in Ecuador
 Kanton Chone, Kanton in der Provinz Manabí in Ecuador
 Río Chone, Fluss in Ecuador
 Chone (Gattung), eine Gattung der Federwürmer innerhalb der Vielborster (Polychaeta)

Chone (tib. co ne) bezeichnet außerdem:

den Kreis Chone des Autonomen Bezirks Gannan der Tibeter im Südwesten der chinesischen Provinz Gansu, siehe Jonê
das Chone-Kloster
die Region Chone, siehe Chone (Region)

Siehe auch:
 Cione